Эль-Хадита (Хадита) — топоним. Может означать:

 Эль-Хадита — город в Ираке.
  — округ в Ираке.
 Эль-Хадита (Саудовская Аравия) — город в Саудовской Аравии.
 Хадита (плотина) — плотина.
 Массовое убийство в Хадите

См. также 
 Хадид
 Хадис